Osoby o tym nazwisku:
 Michael McCready – amerykański zapaśnik
 Mike McCready – amerykański gitarzysta
 Mindy McCready – amerykańska piosenkarka country